Die Portugal Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Die 24. Auflage des Sandplatzturniers der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 27. April bis 5. Mai 2013 statt.

Die Titelverteidigerin im Einzel, Kaia Kanepi, schied im Halbfinale gegen Carla Suárez Navarro aus.
Chia-jung Chuang und Shuai Zhang, die Titelverteidigerinnen im Doppel, traten in diesem Jahr nicht an.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Portugal Open 2013 fand vom 27. bis 29. April 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Oeiras